Azul – città dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires
Azul – album dei Los Piojos del 1998
Azul – album di Cristian Castro del 2001
Azul – singolo di Cristian Castro del 2001
Azul – telenovela messicana andata in onda nel 1996
Azul Linhas Aéreas – compagnia aerea brasiliana
Azul – stadio di calcio di Città del Messico
 Azul – gioco da tavolo di Michael Kiesling